Haddenham – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Haddenham – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)